Муранов — фамилия; имеет женскую форму Муранова.
 
 
 Муранов, Матвей Константинович (1873—1959) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель.

Псевдонимы 
 Владимир Муранов (настоящее имя Исаак Аронович Гурвич; 1860—1924) — российский публицист и экономист, социал-демократ.

См. также 
 Мураново (значения)